Чемпіонат Угорщини з футболу 2015—2016 — 114-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграли 33 матчі (у три кола). Титул чемпіона в 29 раз здобув Ференцварош.

Учасники та стадіони 

</center>

Турнірна таблиця 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2016
Угорщина
Угорщина
2015 в угорському спорті
2016 в угорському спорті